Behnam Seraj(em persa: بهنام سراج - Abadã, 19 de junho de 1971) é um ex-futebolista iraniano. Jogou a Copa de 1998, a primeira dos iranianos em 20 anos.

Em clubes, se destacou no Persepolis. Tendo começado a carreira no Sanat Naft, Seraj encerrou a carreira nesse mesmo clube, em 2007.

Futebolistas do Irão
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Futebolistas do Persepolis F.C.
Naturais de Abadã